Финал Кубка СССР по футболу 1988 года состоялся 28 мая на «Динамо» в Москве. В финале встретились клубы высшей лиги чемпионата СССР — московское «Торпедо» и харьковский «Металлист». Матч судил арбитр из Ростова-на-Дону Иван Тимошенко. Харьковские футболисты, одолев москвичей со счётом 2:0, в первый раз стали обладателями Кубка СССР.

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала

История взаимоотношений 
До этого, в розыгрышах кубка СССР, клубы встречались между собой 6 раз. 4 матча закончились в пользу «Торпедо», один — в пользу «Металлиста». Общая разница голов 6-2 в пользу москвичей. Первая встреча состоялась в первом розыгрыше кубка СССР, в 1936 году, когда «Торпедо» (тогда — ЗиС) обыграло «Металлист» (тогда — ХПЗ) со счётом 0:2, на стадии 1/32 финала. В последний раз команды встречались в 1/16 финала кубка СССР 1984/1985, когда московский клуб вновь выбил «Металлист» из дальнейших соревнований, обыграв харьковчан в дополнительное время со счётом 0:1.

Отчёт о матче

Ход матча 
Безоговорочным фаворитом матча считалось «Торпедо», которое провело в атаках практически весь первый тайм. Однако на 40-й минуте автозаводцы пропустили контратаку, и после навеса Леонида Буряка рукой в своей штрафной сыграл Алексей Ерёменко. 11-метровый удар реализовал Гурам Аджоев.

Во втором тайме игроки «Торпедо» продолжили атаковать, но и «Металлист» стал играть острее. На 61-й минуте Леонид Буряк и Гурам Аджоев разыграли комбинацию, которую завершил ударом головой Александр Баранов. Московская команда не останавливалась, но сократить расстояние в счёте так и не сумела.

Ссылки 
 

1988
Кубок СССР по футболу 1987/1988
Кубок СССР по футболу 1987/1988
Футбольные соревнования в Москве
События 28 мая
Май 1988 года
1988 год в Москве
Футбол в СССР в 1988 году